Tribal (engl. tribe „Stamm“) bezeichnet:

 Tribal House, eine Variante der elektronischen House-Musik
 Tribal, eine Art von Tattoo-Motiven bei der Tätowierung
 DDB Tribal, eine Kommunikationsagentur
 Tribal-Klasse, mehrere Kriegsschiffklassen
 den Gruppentanz American Tribal Style Belly Dance, eine Art des Bauchtanzes
 Tribal (Band), eine schweizerische Rockband 

Siehe auch:
 Tribe (Begriffsklärung)
 Tribalistas
 Tribalismus